U 939 steht für:

 Runenstein U 939, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U 939 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, am 17. April 1943 bei der Neptun Werft AG in Rostock beauftragt, aber nicht fertiggestellt.

U939